The Advertiser pode se referir a diferentes jornais:

 The Advertiser (Adelaide) - jornal de Adelaide, Austrália
 The Advertiser (Bendigo) -jornal de Bendigo, Austrália
 Melbourne Advertiser - jornal extinto de Melbourne, Austrália

Desambiguação